Il doppio del torneo di tennis Medellin Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Adriano Ferreira e Cristiano Testa che hanno battuto in finale Juan-Camilo Gamboa e Mauricio Hadad 3-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Diego del Río /  Martín García (primo turno)
 Adriano Ferreira /  Cristiano Testa (Campioni)

 Enzo Artoni /  João Zwetsch (primo turno)
 Alejandro Aramburu /  Jicham Zaatini (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Medellin Challenger 1998